Онянча — кенийская фамилия.

 Онянча, Фредерик — легкоатлет, бронзовый призёр Олимпиады 1996 года.
 Онянча, Юнес — легкоатлетка.